Achille Errani (1823-1897) – tenore e insegnante italiano naturalizzato statunitense
 Piero Errani (1936) – ex tiratore a segno italiano
 Sara Errani (1987) – tennista italiana
 Vasco Errani (1955) – politico italiano